Biologia: diversos ocells.
 Fasiànids:
Perdiu roja o perdiu (Alectoris rufa)
Perdiu grega o perdiu de roca (Alectoris graeca)
Perdiu xerra o perdiu grisa (Perdix perdix)
 Tetraònids:
Perdiu blanca o perdiu de neu (Lagopus mutus)
Glareòlids:
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
 Alimentació:
 En triperia, s'anomena perdiu o freixura als pulmons dels animals.